François-Auguste Magon de la Lande (1679 - 1761), armateur et corsaire français, directeur de la Compagnie des Indes
 Jean Magon de la Lande (1641 - 1709), armateur, corsaire et marchand français